Eulenbeck ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Eulenbeck (1539–1595), deutscher Rechtswissenschaftler
 Daniel Eulenbeck d. J. (1570–1587), deutscher Student